— японская студия разработки видеоигр, основанная Хиронобу Сакагути в 2004 году с финансовой поддержки Microsoft.

Игры

Xbox 360 
 Blue Dragon (2006) совместно с Artoon.
 Lost Odyssey (2007) совместно с feelplus.
 Cry On (отменена) совместно с Cavia.

Nintendo DS 
 ASH: Archaic Sealed Heat (2007) совместно с Racjin.
 Blue Dragon Plus (2008) совместно с Brownie Brown и feelplus.
 Away Shuffle Dungeon (2008) совместно с Artoon.
 Blue Dragon: Awakened Shadow (2009) совместно с tri-Crescendo и Bird Studio.

Wii 
 The Last Story (2010) совместно с AQ Interactive.

iOS 
 Party Wave (2012)
 Blade Guardian (2012)
 Terra Battle (2014)

Android 
 Party Wave (2012)
 Terra Battle (2014)

Примечания

Ссылки 
 Mistwalker официальный сайт

Производители компьютерных игр Японии
Производители компьютерных игр США
Появились в 2004 году в США
Производители компьютерных игр по алфавиту